Вітторіо Антоніо Марія Куртоні (; Сан-П'єтро-ін-Черро,   - П'яченца,  ) — італійський письменник наукової фантастики та перекладач.

Біографія 
Він потрапив у маленький світ італійської наукової фантастики в дуже молодому віці: після співпраці над одними з перших італійських фензинів разом із Луїджі Навільо, спочатку його наставник.  Вітторіо був частиною редакції серії Galassia (Джанні Монтанарі ) з 1970 по 1973 рік, згодом керуючи журналом Robot з квітня 1976 р. по жовтень 1978 р.  

Як письменник він зосередився головним чином на новелах, дебютувавши у професійному виданні в 1966 році оповіданням Danzate, morituri! у римському журналі Oltre il Cielo. У 1968 році послідували кілька оповідань, опублікованих у венеціанській газеті «Il Gazzettino», того ж року оповідання «Чоловік, парасолька та інші речі» (L'uomo, l'ombrello e altre cose) посіло третє місце в нагороді Nova SF*, організованій однойменним журналом, в якому воно було опубліковано в березні 1970 р. У Ольтре-іль-Сієло в 1969 році вийшла нова історія: Дві жінки біля озера (Due donne in riva al lago).  Протягом семидесятих років у деяких номерах газети Galassia під редакцією Куртоні та Монтанарі з'являються роботи Куртоні, автора: у Destinazione uomo (1970) оповідання «Портрет сина, закоханий у чотирьох вимірах» (Ritratto del figlio, in Amore a quattro dimensioni) (1971) «L'esplosione del Minotauro», у «Fanta-Italia» (1972) «La vita considerata come un'interferenza tra nascita e morte». Історія «Гіпотеза про місячне несвідоме» (Ipotesi su un inconscio lunare) була опублікована як додаток до Відьмакського супутника (l satellite stregato) М. Джаніфер та с. Й. Трейбіч. У буклеті «Галасія» у 1972 р. також відбулося перше видання єдиного коли-небудь написаного Куртоні роману «Куди ми летимо» (Dove siamo volando), перевиданого в Urania Collezione разом з деякими новелами в 2009 р.  У 1978 році переглянута версія його дипломної роботи, присвяченої італійським письменникам-фантастам, вийшла під назвою «Межі невідомого»(Le frontiere dell'ignoto). Того ж року як додаток до № 22 журналу «Робот » вийшов шостий «Спеціальний робот»: особиста антологія Куртоні «Місячний синдром» (La sindrome lunare). Наприкінці десятиліття він почав працювати перекладачем журналу «Уранія» Мондадорі; після короткого досвіду редагування  (журнал, що видавався Вірменією між 1979 і 1980 рр.), він поступово відійшов від видавничої діяльності і присвятив себе переважно перекладацькій діяльності.

Протягом вісімдесятих вийшло небагато інших історій, і Куртоні до середини дев'яностих також вийшов із фандома. Новий публічний сезон розпочався в середині дев'яностих років з відкриття італійської BBS, присвяченої науковій фантастиці; він брав участь у нових з'їздах наукової фантастики Italcon, організованих в Курмайорі, він почав співпрацювати в журналі Carmilla, керівником якого був Валеріо Еванджелісті. Потім відбулося відновлення діяльності письменника з публікацією ретрофутуро- антології (ред. Шейк, Мілан); у 2001 р. Уранія видала антологію «Чао майбутнє» (Ciao futuro), яка, як і попередня, також складалася з опублікованих та неопублікованих історій. У 2011 році, в рік його смерті, він опублікував свою останню антологію «Біле на чорному та інші історії» (Bianco su nero e altre storie) (ред. Delos). 

У свої пізні роки він провів нову версію Robot, яка відновила публікацію в 2003 році разом з Delos і за яку Куртоні отримав європейську нагороду Гран-прі Імені Магінер, 2006 р.  Він також співпрацював з інтернет-журналом Delos та газетою П`яченци Libertà, створюючи колонку Trappole.

Як правило, він перекладав наукову фантастику, але також просто фантастику. Він перекладав, серед іншого, твори Філіпа К. Діка, Джо Р. Ленсдейла, Метта Раффа, Джойса Керола Оутса, Девіда Амброуза, Рона Гуларта. Він жив у П'яченці та був колекціонером книг і пам’ятних предметів The Beatles.

Творчість 

 Куди ми летимо (Dove stiamo volando), Galassia, Видавництво La Tribuna, 1972
 Межі невідомого. Двадцять років італійської наукової фантастики (Le frontiere dell'ignoto. Vent'anni di fantascienza italiana), Мілан, Північне видавництво, 1977
 Місячний синдром та інші історії (La sindrome lunare e altre storie), Вірменія, 1978
 Retrofuturo, Shake edition, 1999
 Привіт майбутнє (Ciao futuro), Мондадорі, 2001
 Безкоштовні пастки (Trappole in libertà), Понтегоббо, 2004
 Біле на чорному (Bianco su nero), Delos Books, 2011

Нагороди 
 Європейська премія Grand Prix de l'Imaginaire 2006 для журналу Robot.

Примітка

Див. також 
 Луїджі Навільйо
 Галактика (серія 1961-1979)
 Робот (журнал)
 Історія італійської наукової фантастики

Інші проєкти 
  Wikiquote  contiene citazioni di o su Vittorio Curtoni

Посилання 

  Curtoni visto dal mondo SF italiano. 7 листопада 2004 
 Profilo di Vittorio Curtoni  di Domenico Gallo (scrittore)

Померли в П'яченці
Померли 4 жовтня
Народились 28 липня
Померли 2011
Народились 1949
Італійські перекладачі
Наукові фантасти Італії